Великое Поле (Малая Толбица) — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена в 26 км к северу от Пскова, на Гдовском шоссе (автодороге Псков — Гдов, ), на реке Старцева (Лютовка).

Население

История 
Погост Верхолино упоминается в Писцовых Книгах 1585-87 гг., как центр Верхолинской губы Белской засады. 

До 1 января 2010 года деревня входила в состав упразднённой Верхолинской волости.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района